Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 1979/80 (DDM) war die 46. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 31. Januar bis zum 3. Februar 1980 in Gelsenkirchen statt.

Geschichte 
Der Billard-Amateur-Verband Westfalen, als lokaler Ausrichter, hatte die Dreiband Meisterschaft im Gelsenkirchener Sportzentrum Schürenkamp organisiert.

Erstmals in der 51-jährigen Geschichte des Deutschen Billard Bundes gewann mit Dieter Müller ein Akteur die Meisterschaft mit einem Turnier-Generalduchschnitt (GD) von über eins (1,005). Diese magische Grenze wurde auch vom Zweiten Günter Siebert übertroffen. Der Essener spielte mit 1,027 den besten GD des Turniers. Das Turnier wurde zum ersten Mal komplett im Doppel-KO-System ausgetragen.

Modus 
Die Teilnehmerzahl wurde auf 16 Spieler erhöht. Gespielt wurde im Doppel-KO System. Das gesamte Turnier wurde mit Nachstoß gespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:
 Matchpunkte
Generaldurchschnitt (GD)
 Höchstserie (HS)

Turnierverlauf 

 Siegerrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1980
Karambolageveranstaltung 1980
Billardturnier in Gelsenkirchen